Saarela ist der Familienname folgender Personen:

 Pasi Saarela (* 1973), finnischer Eishockeyspieler
 Samuli Saarela (* 1988), finnischer Mountainbike-Orienteer
 Tanja Saarela (* 1970), finnische Politikerin
 Yrjö Saarela (1884–1951), finnischer Ringer